Кобринка — река в России, протекает по Гатчинскому району Ленинградской области. Устье реки находится в 41 км по правому берегу реки Суйда. Длина реки составляет 13 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Луга. Относится к речному бассейну реки Нарва (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 01030000512102000025903.

Примечания 

Бассейн Оредежа
Реки Ленинградской области